Биго (, ) — многозначный термин.

 Биго — английский дворянский род нормандского происхождения в Средние века.

Фамилия 
 Биго, Кантен (род.1992) — французский легкоатлет, специализирующейся в метании молота. 
 Биго, Луи (1913—1996) — французский шахматист.
 Биго, Мари (1786—1820) — французская пианистка, педагог, композитор.
 Биго, Трофим (1579—1650) — французский художник.